Le vautour, appelé percnoptère en hiéroglyphe égyptien, est classifié dans la section G « Oiseaux » de la liste de Gardiner ; il y est noté G1. 

Il représente un vautour Neophron percnopterus de profil et est translitéré ȝ .

C'est un idéogramme du terme ȝ "vautour" d'où découle son utilisation la plus connue en tant que phonogramme dans l'unilitère ȝ .

Exemples de mots

Notes et références

Bibliographie 

 
 
 

Index égyptologique
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Hiéroglyphe égyptien